Łuniewka () – nazwa kilku toponimów w Rosji

 Łuniewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Łuniewka – wieś w rejonie obojańskim obwodu kurskiego
 Łuniewka – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Łuniewka – wieś w rejonie kiriejewskim obwodu tulskiego
 Łuniewka – wieś w rejonie wołowskim obwodu tulskiego

Zobacz też 
 Łuniowka
 Łuniewo
 Łuniew – wieś w województwie lubelskim

Strony ujednoznaczniające